Angliers kan avse följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Angliers, Vienne, 
 Angliers, Charente-Maritime,

Kanada 

 Angliers (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Kanadaförgreningar